Ива́н Кали́нин:
 Калинин, Иван Андреевич (1921—1945) — советский танкист, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Калинин, Иван Васильевич (Иоанн Оленевский; 1854—1951) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.
 Калинин, Иван Михайлович (1924—2015) — советский и российский театральный художник и писатель.